Cornelis van Bergen of Cornelis van Glymes of Cornelis van Glymes van Bergen kan verwijzen naar:
Cornelis van Bergen (admiraal)
Cornelis van Bergen (bisschop)